Kerk in Parijs, Église Saint-Roch
Franse gemeente, Saint-Roch (Indre-et-Loire)
Kapel in Ajaccio, Saint-Roch (Ajaccio)